Le lama est une langue gur parlée par environ  locuteurs au Togo,  locuteurs au Bénin et plusieurs centaines de locuteurs au Ghana.

Alphabet

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nigéro-congolaises
 langues atlantico-congolaises
 langues voltaïco-congolaises
 langues gur
 langues grusi
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 langues au Bénin
 langues au Ghana
 langues au Togo

Liens externes 
 
 
 

Langue au Bénin
Langue au Ghana
Langue au Togo
Langue gourounsi
Inventaire de langues